Pocaia è un toponimo di 2 frazioni aretine
Pocaia – frazione del comune di Monterchi
Pocaia di sopra e Pocaia di sotto – frazioni del comune di Sansepolcro